Zora steht für:
 Zora (biblischer Ort), ein Dorf im alten Israel, Heimat des Samson
 Zora (Gattung), eine Gattung der Wanderspinnen (Miturgidae)
 Zora (Vorname), ein weiblicher Vorname

Personen:
 Zora (Rapperin) (* 1974), Schweizer Rapperin und Grafikerin
 Eva Zora (* 1937), französische Filmeditorin
 Hanna Zora (1939–2016), irakischer katholischer Erzbischof

ZORA steht für:
 Zentrale Anlaufstelle für Opfer von Rechtsextremismus und Antisemitismus (ZORA) bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden für den Freistaat Sachsen
 Zurich Open Repository and Archive, Zugang zu Forschungsergebnissen der Universität Zürich

ZOrA steht für:
 Zeitschrift für Orient-Archäologie, erscheint seit 2008 jährlich

Siehe auch:
 Rote Zora
 Sora

Abkürzung